— посёлок в Японии, находящийся в уезде Юфуцу округа Ибури губернаторства Хоккайдо.

Географическое положение 
Посёлок расположен на острове Хоккайдо у устья одноимённой реки. С ним граничат город Юбари, посёлки Биратори, Ацума, Хидака и село Симукаппу.

Население 
Население посёлка составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом посёлка считается тис остроконечный, цветком — рододендрон, птицей — Spirinchus lanceolatus.

Примечания

Ссылки 
 
 

Посёлки префектуры Хоккайдо
Округ Ибури